Гре́йси Дзи́нни (, род. 26 августа 1995, Толидо, Огайо) — американская актриса, танцовщица и фотомодель. Наиболее известна по ролям в американских телесериалах «Сверхвоины», «Погоня за жизнью» и «Зоо-апокалипсис».

Биография 
Грейси Дзинни родилась в семье Майка и Тары Дзинни в Толидо, Огайо. Она младшая из трёх детей в семье. Дзинни стала моделью в пять лет после победы в конкурсе Loreal, после чего продолжила модельную карьеру в Нью-Йорке. Впервые на экране она появилась в рекламных роликах.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США